Машинопи́сный апостро́ф (apostrophe, apostrophe-quote) — условное название знака, встречающегося на клавиатуре большинства пишущих машин с латинским шрифтом и компьютерных дисплеев. По историческим причинам лишь машинописный апостроф имеется на компьютерных клавиатурах и в 7-битовой кодировке ASCII. В качестве типографского символа он является суррогатом апострофа, кавычек, знака ударения, штриха (знака производной в математике, знака угловых минут и т. п.) и др. Часто смешивается с машинописным обратным апострофом (`) и машинописной двойной кавычкой ("). На английской раскладке апостроф находится возле Enter, на одной клавише с русской Э.

Самостоятельное значение машинописный апостроф имеет в информатике и вычислительной технике:
 в ряде языков программирования (Паскаль, C/C++, SQL, Фортран) в апострофы с обеих сторон заключаются символьные или строковые константы; при этом для указания самого апострофа в составе такой константы его (в зависимости от языка) предваряют обратной косой чертой либо удваивают;
 в некоторых версиях языка BASIC все символы, написанные после знака апострофа, являются комментариями, а сочетание '$ означает вызов метакоманды;
 в языке Verilog апостроф отделяет длину целочисленной константы (в битах) от указания системы счисления: 5'b10101 означает число 21 в 5-битовом представлении и в двоичной (binary) записи;
 в вики-разметке удвоенные апострофы обозначают начало и конец выделения курсивом, утроенные — начало и конец выделения (полу)жирным шрифтом, а пятикратное повторение апострофов делает текст (полу)жирным курсивом.

В большинстве компьютерных кодировок (ASCII, Юникод и др.) машинописный апостроф имеет десятичный код 39 (шестнадцатеричный 27 или U+0027).

Ссылки 

Апостроф